Tomasz Lenart (ur. 1969) – polski piłkarz
 Tomasz Lenart (ur. 1981) – polski piłkarz plażowy